Arsames, persa antic Aršama, arameu Rsm, fou el nom de diversos personatges aquemènides. El nom deriva d'Aršan (heroi) i ama (fort). La forma femenina Arshama o Aršama (grec Arsama) consta també, ja que el va portar una filla de Darios I el Gran. Els principals personatges foren:
 Arsames de Pèrsia, avi de Darios I el gran 
 Arsames o Arsàmenes o Arsanes, príncep aquemènida
 Arsames (príncep), príncep aquemènida, sàtrapa d'Egipte 428-404 aC
 Arsames, fill il·legítim d'Artaxerxes II de Pèrsia Memnon (404 aC–358 aC) assassinat pel seu germà Artaxerxes III de Pèrsia Ocus (vegeu també Ariaspes)
 Arsames d'Armènia, rei d'Armènia:
Arsames I d'Armènia o Artavasdes I d'Armènia, rei d'Armènia vers 243-227 aC. Si no existeix el següent el seu nom seria Arsames d'Armènia o Artavasdes I d'Armènia.
Arsames II d'Armènia, rei hipotètic d'Armènia introduït per equilibrar generacions entre un rei i la seva muller. Existència especulativa.